Joan Font i Creixems, motociclista i polític català, resident a Gallifa
 Joan Font i Fabregó, empresari català, originari de Torelló
 Joan Font i Maduixer, prevere i missioner jesuïta egarenc, mort a Mèxic el 1616
 Joan Font i Mañé, futbolista català de les dècades de 1920 i 1930
 Joan Font Massot, polític mallorquí
 Joan Font i Pujol, actor i director teatral català, director dels Comediants
 Joan Font (ciclista), ciclista català nascut a Vilanova i la Geltrú